Loška Dolina (dt.: Laastal) ist eine Gemeinde in der Region Primorska in Slowenien.

In der aus 23 Ortschaften bestehenden Gesamtgemeinde leben 3963 Menschen. Das in einer Karstsenke gelegene Tal liegt in der Nähe zur Grenze zu Kroatien. Es ist umgeben von hohen Bergen. Im Süden steht der höchste Berg Snežnik (Krainer Schneeberg, 1796 m). Die größte Ortschaft  Stari trg (dt.: Altenmarkt) ist gleichzeitig das Gemeindezentrum und besitzt seit 1477 das Stadtrecht. In dem 584 m hoch gelegenen Ortsteil leben 838 Einwohner.

Orte der Gesamtgemeinde 
 Babna Polica (dt. Frauenacker)
 Babno Polje (dt. Babenfeld)
 Dane (dt. Danne)
 Dolenje Poljane (dt. Unterpölland )
 Iga vas (dt. Iggendorf)
 Klance (dt. Gleinitz)
 Knežja Njiva (dt. Grafenacker)
 Kozarišče (dt. Schneeberg)
 Lož (dt. Laas)
 Markovec (dt. Marksdorf)
 Nadlesk (dt. Nadlischbach)
 Podcerkev (dt. Kirchberg)
 Podgora pri Ložu (dt. Unterberg bei Laas)
 Podlož (dt. Unterlaas)
 Pudob (dt. Aich, auch Eichenberg)
 Stari trg pri Ložu (dt. Altenmarkt)
 Sveta Ana pri Ložu (dt. Sankt Anna)
 Šmarata (dt. Sankt Margarethen)
 Viševek (dt. Hallerstein)
 Vrh (dt. Berg)
 Vrhnika pri Ložu (dt. Verchnig)

Weblinks 

  Webseite der Gemeinde (loska-dolina.si, slowenisch)
 Das Tal Loška Dolina. slovenia.info
 loska-dolina.net, Informationen auf slowenisch

Ljubljanica
Tal in Slowenien
Orographie des Einzugsgebiets Save
Primorska